Streese ist der Familienname folgender Personen:

 Folko Streese (* 1970), deutscher Graffiti-Künstler, Grafikdesigner, Illustrator, Comiczeichner
 Ingmar Streese (* 1964), deutscher Regierungsbeamter, Staatssekretär für Verkehr in Berlin
 Willi Streese (1877–nach 1924), deutscher Politiker (DNVP)